Rögöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rögöl (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (17,2 ha)
Rögöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (5,95 ha)
Rögöl (Hjorteds socken, Småland, 638362-152905), sjö i Västerviks kommun, 
Rögöl (Hjorteds socken, Småland, 638889-152916), sjö i Västerviks kommun, 
Rögöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Rögölen, Småland, sjö i Hultsfreds kommun, 
Stora Rögöl, sjö i Oskarshamns kommun,  (7,92 ha)
Rögöl, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun, 
Rögölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (8,04 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn